Illern kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Illern (Kristdala socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun och Oskarshamns kommun,  (3,96 km²)
Illern (Tranås socken, Småland), sjö i Tranås kommun,  (41,3 ha)

Se även
HMS Illern – flera ubåtar
Iller (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn